L'edizione 2007 della Allsvenskan è stato l'ottantatreesimo campionato di calcio svedese di massima divisione.

Avvenimenti
Il torneo, svoltosi tra il 6 aprile e il 28 ottobre 2007, fu l'ultimo con quattordici squadre partecipanti ai nastri di partenza. A partire dall'anno successivo si era deciso infatti di allargare i quadri del campionato a sedici squadre, ragion per cui una sola squadra (il Brommapojkarna, svantaggiato dalla differenza reti nei confronti del Trelleborg) fu condannata alla retrocessione in Superettan. Il campionato fu vinto in rimonta dall'IFK Göteborg, al suo diciottesimo titolo nazionale, il primo dopo undici anni.

Classifica finale

Verdetti
 IFK Göteborg campione di Svezia. Qualificato al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2008-2009
 Kalmar e Djurgården qualificate alla Coppa UEFA 2008-2009
Elfsborg qualificato in Coppa Intertoto 2008
 Brommapojkarna retrocesso in Superettan.

Squadra campione

Classifica marcatori

Statistiche

Squadre 
Maggior numero di vittorie:  (15)
Minor numero di sconfitte:  (6)
Migliore attacco:  (49 gol fatti)
Miglior difesa:  (23 gol subiti)
Miglior differenza reti:  (+22)
Maggior numero di pareggi:  (10)
Minor numero di pareggi:  e  (3)
Maggior numero di sconfitte: ,  e  (13)
Minor numero di vittorie:  e  (5)
Peggiore attacco:  (21 gol fatti)
Peggior difesa:  (45 gol subiti)
Peggior differenza reti:  (-22)

Risultati

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Campionato svedese di calcio